Lo Museum Fünf Kontinente (Museo Etnografico Statale) è un museo di Monaco di Baviera nel quartiere di Lehel.

Storia e descrizione 
Il palazzo che oggi ospita il museo venne costruito tra il 1859 ed il 1865 su progetto di Eduard Riedel. Originariamente l'edificio doveva ospitare le collezioni del Bayerisches Nationalmuseum. Il palazzo venne realizzato in stile massimiliano e nella facciata sono incorporate otto statue che personificano le virtù delle genti bavaresi: patriottismo, diligenza, magnanimità, pietà, lealtà, giustizia, coraggio e saggezza. L'ingresso è preceduto da un porticato sorretto da quattro cariatidi. Dal 1900 fino al 1923 qui ebbe sede il Deutsches Museum; il museo etnografico aprì invece nel 1926, ed è il più grande della Germania, dopo quello di Berlino.

Collezione 

La collezione esposta nel museo risale in parte al 1782, quando le curiosità raccolte dai Wittelsbach vennero esposte nelle gallerie della Residenz. L'attuale collezione raccoglie circa 150.000 pezzi, relativi alla vita ed alla cultura delle popolazioni extraeuropee. In particolare sono importanti le testimonianze relative all'Estremo Oriente, al Sudamerica e all'Africa orientale e centrale. Vista comunque la grandezza della collezione, molti degli oggetti vengono esposti a rotazione.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Musei di Monaco di Baviera
Musei etnografici della Germania